Saint-Ellier kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Ellier-les-Bois, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Ellier-du-Maine, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire,